Babaeus peut désigner :
 Babaeus , Catholicos de Ctésiphon, élu en 457, prédécesseur d'Acace de Séleucie.
 Babaeus II, Catholicos des nestoriens en 498 ; Successeur d'Acace de Séleucie, il tint un concile en 499 qui leva les condamnations de son prédécesseur contre Barsauma. Il était marié et eut un enfant
 Babaeus, nestorien du .

Notes et références